Where the Heart is puede estar haciendo referencia a:

 La fuerza del amor, película de 2000 dirigida por Matt Williams; o
 Donde está el corazón, película de 1990 dirigida por John Boorman.